Libentius ist der Name folgender Personen:

 Libentius I. (auch: Libizo, Liawizo; † 1013), Erzbischof des Erzbistums Bremen
 Libentius II. (auch: Liawizo; † 1032), Erzbischof des Erzbistums Bremen